Alan White (1949–2022) – batterista inglese, membro degli Yes
 Alan White (1972) – batterista inglese, ex membro degli Oasis
 Alan White – regista australiano